La Punta kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 La Punta, Argentina, ort, San Luis,

Mexiko 

 La Punta, Mexiko, ort, Yuriria,

Spanien 

 Punta del Fangar, udde, Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar